Associazione Calcio Femminile Milan –  società calcistica femminile (1965-2013)
 Associazione Calcio Femminile Milan 82 – società calcistica femminile (1982-1994)
 Società Sportiva Dilettantistica Football Milan Ladies (2013-)
 Associazione Calcio Milan – società calcistica femminile, sezione femminile dell'Associazione Calcio Milan (2018-)